Rochegude puede referirse a: 

 Rochegude, comuna francesa situada en Drôme.
 Rochegude, comuna francesa situada en Gard.